Dos Rios oder Dos Ríos (spanisch für ‚zwei Flüsse‘) steht für:

 Dos Rios (Spiel), Brettspiel von Franz-Benno Delonge 
 Dos Rios AVA, Weinbaugebiet in Kalifornien, Vereinigte Staaten

Orte:

 Dos Ríos (Kuba)

in Mexiko:
 Dos Ríos (Chiapas)
 Dos Ríos (México)
 Dos Ríos (Puebla)
 Dos Ríos (Atzacan), Veracruz
 Dos Ríos (Emiliano Zapata), Veracruz

Siehe auch:
 Dois Rios, Siedlung auf der Ilha Grande, Rio de Janeiro, Brasilien